Gero (Gifu), een stad in de Japanse prefectuur Gifu
 Gero (bedrijf), een Nederlands bedrijf
 Gero (markgraaf), een markgraaf van Altmark
 Gero van Keulen, van 969 tot 976 aartsbisschop van het aartsbisdom Keulen.
 Alhaji Gero, Nigeriaans voetballer